José Antonio Rodríguez (kubański piłkarz)
 José Antonio Rodríguez (meksykański piłkarz)